Sgheiz ist der Familienname von:

 Luciano Sgheiz (* 1941), italienischer Ruderer 
 Romano Sgheiz (* 1937), italienischer Ruderer